Bouldering – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez kobiety na 15. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Olympiahalle w austriackim mieście Innsbruck w dniach 12–15 września 2018. Mistrzynią świata w konkurencji boulderingu została Słowenka Janja Garnbret, srebrny medal przypadł Japońce Akiyo Noguchi, a brązowy zdobyła Serbka Staša Gejo.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 12 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 15 o godz 12:00.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 112 wspinaczek sportowych. Polskę reprezentowały w  boulderingu:
 Ida Kups (zajęła 53-56 miejsce), a Anna Brożek, Patrycja Chudziak, Natalia Kałucka oraz Aleksandra Mirosław zostały sklasyfikowane na 92  miejscu.

Medalistki

Wyniki

Eliminacje 
112 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 20 wspinaczek z najlepszymi wynikami, które następnie walczyły o występ w finale. W finale o medale walczyło 6 zawodniczek.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiety